Фёкьер () — французская фамилия:
 Фёкьер, Антуан (1648—1711) — французский генерал
 Фёкьер, Манасес (1590—1640) — французский генерал времен Людовика XIII, дед Антуана Фекьера